

Sciences et techniques

Biologie

Botanique 
 Le Bois cabri est une espèce de la famille des Verbenaceae ou des Lamiaceae, endémique de Rodrigues, dans l'océan Indien.
 Le Piment cabri est un piment réunionnais, une variété de piment habanero.

Zoologie 
 Un cabri, ou chevreau, est un petit de la Chèvre.
 Le Baliste cabri (Balistes capriscus) est une espèce de poissons vivant habituellement en milieu récifal subtropical.

Énergie nucléaire 
 Cabri est un réacteur nucléaire de recherche, situé sur le centre CEA de Cadarache.

Informatique 
 Cabri Géomètre, ou simplement Cabri, est un logiciel de géométrie dynamique, destiné à l'apprentissage en milieu scolaire.

Culture et société

Aviation 
 Guimbal Cabri G2 est un hélicoptère léger biplace de la firme Guimbal.

Littérature 
 Le Cabri d'or est un prix littéraire décerné par l'Académie cévenole.

Monuments 
 La cheminée de Ravine-des-Cabris est la cheminée d'une ancienne usine sucrière de La Réunion.

Sports 
 Le Cabri Tour, ou Saint-Brieuc Agglo Tour, est une course cycliste.

Patronyme 
 Jean de Grasse-Cabris est un prélat français, évêque de Grasse de 1625 à 1630.

Toponyme

Canada 
 Cabri, un village en Saskatchewan ;

France 
 CABRI-Agglomération de Saint-Brieuc, ou Saint-Brieuc Agglomération, une intercommunalité des Côtes-d'Armor (région Bretagne) ;
 Cabris, une commune française des Alpes-Maritimes (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
 le piton Cabris, un sommet de l'île de La Réunion ;
 la ravine des Cabris, une petite ravine de l'île de La Réunion ;
 La Ravine des Cabris, un quartier de Saint-Pierre (La Réunion).